Определителем Грама (грамианом) системы векторов  в евклидовом пространстве называется определитель матрицы Грама этой системы:
 
где  — скалярное произведение векторов  и .

Матрица Грама возникает из следующей задачи линейной алгебры:

Пусть в евклидовом пространстве  система векторов  порождает подпространство . Зная, чему равны скалярные произведения вектора  из  с каждым из этих векторов, найти коэффициенты разложения вектора  по векторам .

Исходя из разложения
 
получается линейная система уравнений с матрицей Грама:
 
Эта задача однозначно разрешима тогда и только тогда, когда векторы  линейно независимы. Поэтому обращение в ноль определителя Грама системы векторов — это критерий их линейной зависимости.

Геометрический смысл определителя Грама 
Геометрический смысл определителя Грама раскрывается при решении следующей задачи:

Пусть в евклидовом пространстве  система векторов  порождает подпространство . Зная скалярные произведения вектора  из  с каждым из этих векторов, найти расстояние от  до .

Минимум расстояний  по всем векторам  из  достигается на ортогональной проекции вектора  на . При этом , где вектор  перпендикулярен всем векторам из , и расстояние от  до  равно модулю вектора . Для вектора  решается задача о разложении (см. выше) по векторам , и решение получившейся системы выписывается по правилу Крамера:
 
где  — определитель Грама системы. Вектор  равен:
 
и квадрат его модуля равен
 
Из этой формулы индукцией по  получается следующее утверждение:
 Определитель Грама системы  векторов равен квадрату объёма -мерного  параллелепипеда, натянутого на эти векторы. Отсюда видно, что в случае трёхмерного пространства определитель Грама трёх векторов равен квадрату их смешанного произведения.

См. также 
 Процесс Грама ― Шмидта

Линейная алгебра
Определители